

Cinema
Il silenzio – film italiano del 1921 diretto da Luciano Doria
Il silenzio (Tystnaden) – film svedese del 1963 diretto da Ingmar Bergman
Il silenzio (Sokout) – film iraniano del 1998 diretto da Mohsen Makhmalbaf
Il silenzio – film franco-italiano del 2009 diretto da Vitold Krysinsky

Letteratura
Il silenzio – romanzo di Fausto Maria Martini del 1932
Il silenzio – romanzo postumo di Francesco Biamonti del 2003

Musica
Il silenzio – brano musicale di Nini Rosso del 1964
Taps – brano originale da cui deriva il silenzio fuori ordinanza
Il silenzio – album in studio di Dalida del 1965
Il silenzio – brano musicale degli Squallor del 1973